Reproduction – debiutancki album zespołu The Human League wydany w 1979 roku.

Lista utworów

Single 
 1979: "Empire State Human"

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Albumy The Human League
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Virgin Records